Tate Island kan syfta på följande platser:

Fiji 

 Kioa Island, ö, Norra divisionen,

Kanada 

 Tate Island (ö i Kanada), Saskatchewan, 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar